«Воспоминания о будущем» может означать:
 «Воспоминания о будущем» — немецкий научно-популярный документальный фильм, снятый австрийским режиссёром Харальдом Райнлем в 1970 году.
 «Воспоминания о будущем» — аниме-антология Кацухиро Отомо, вышедшая в 1995 году.
 Воспоминание о будущем — эпизод программы Куклы от 1996 года
 «Воспоминания о будущем» — альбом российской поп-группы REFLEX, выпущенный в июне 2014 года.
 «Воспоминания о будущем» — британский кинофильм режиссёра Джеймса Кента, вышедший в 2014 году.